Александр Владимирович Горбунов (26 июля 1867, Нижний Шкафт — не ранее 1926) — российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор, специалист по государственному и полицейскому праву, в разные годы приват-доцент Императорского Московского, Варшавского и профессор Томского, Саратовского, Ярославского и Белорусского государственного университетов.

Биография 
Александр Владимирович Горбунов родился 26 июля 1867 года в селе Нижний Шкафт Городищенского уезда Пензенской губернии в дворянской семье.

 1889 год — окончил юридический факультет Императорского Московского университета.
 1889 год — 1891 год — работа в Министерстве народного просвещения и судебном ведомстве.
 1898 год — защита магистерской диссертации на тему «Методологические основы дисциплин, изучающих деятельность государства».
 22 апреля — 15 июня 1898 года — приват-доцент кафедры полицейского права Императорского Московского университета.
 1898 год — 1906 год — приват-доцент кафедры полицейского права Варшавского университета.
 1906 год — 1911 год — приват-доцент кафедры полицейского права Императорского Московского университета.
 1911 год — 1913 год — читает курс лекций «Наука в государственном управлении» в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского.
 1914 год — 1917 год — ординарный профессор кафедры государственного права Томского университета. В этот период неоднократно выезжает в научные командировки за рубеж. С 1915 года входил в состав Комитета по содействию сибирской кооперации и ее изучению.
 1917 год — 1920 год — профессор, декан юридического факультета Саратовского университета.
 1920 год — 1926 год — профессор кафедры административного права Белорусского государственного университета.

Судьба А. В. Горбунова после 1926 года неизвестна.

Членство в научных обществах 
 Член Московского общества им. А. Чупрова
 Член Московского юридического общества
 Секретарь общественно-юридической группы Московской комиссии по организации домашнего чтения
 Член Комитета по содействию сибирской кооперации и ее изучению (Томск)
 Член научного общества при Белорусском государственном университете

Чины и награды 
 Статский советник (1914)
 Орден Святого Станислава III степени (1904)
 Орден Святой Анны II степени (1916)

Основные публикации

Книги, монографии, учебные пособия

Статьи

Литература

Ссылки 
 Электронная энциклопедия ТГУ // Горбунов, Александр Владимирович

Юристы по алфавиту
Правоведы по алфавиту
Специалисты по теории права и государства
Специалисты по административному праву
Выпускники Императорского Московского университета
Преподаватели Томского государственного университета
Преподаватели Саратовского государственного университета
Статские советники
Преподаватели Ярославского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Преподаватели Императорского Варшавского университета
Преподаватели юридического факультета МГУ